Toelitsa (rivier), een riviertje nabij de stad Toela in Rusland
 Toelitsa (motorfiets), een Russisch motorfietsmerk